Un franciscain désigne généralement un religieux de l’ordre des frères mineurs mais il désigne parfois : 
 le franciscain, une espèce de dauphins des eaux côtières du sud-est de l'Amérique du Sud ;
 Le Franciscain de Bourges, un film réalisé par Claude Autant-Lara en 1967 ;
 Un Franciscain, un habitant de Le François en Martinique.
 Les Franciscaines Deauville, équipement culturel situé à Deauville (France).

Voir aussi
 Le nœud de franciscain est un nœud d'arrêt parfois confondu avec le nœud de capucin.
 L'euplecte franciscain est une espèce de passereau appartenant à la famille des Ploceidae.